Der Regierungsbezirk Südbaden war ein Regierungsbezirk in Baden-Württemberg, der von 1952 bis 1972 bestand und ab 1. Januar 1973 mit anderer Grenzziehung in den heutigen Regierungsbezirk Freiburg überführt wurde.

Geschichte 
Der Regierungsbezirk Südbaden wurde mit Bildung des Landes Baden-Württemberg im Jahre 1952 als einer von vier Regierungsbezirken errichtet, die anderen waren der Regierungsbezirk Nordbaden, der Regierungsbezirk Nordwürttemberg und der Regierungsbezirk Südwürttemberg-Hohenzollern. Der Regierungsbezirk Südbaden umfasste das 1945/46 durch die französische Militärverwaltung gebildete ehemalige Land Baden (Hauptstadt Freiburg im Breisgau). Das zuständige Regierungspräsidium wurde daher auch in Freiburg im Breisgau eingerichtet.

Bei der Kreisreform, die zum 1. Januar 1973 umgesetzt wurde, veränderten sich die Grenzen des Regierungsbezirks erheblich. Das Regierungspräsidium in Freiburg ist seither auch für Gebiete zuständig, die früher württembergisch waren. Im Gegenzug wurden Gebiete in die Zuständigkeit der Regierungspräsidien Tübingen und Karlsruhe abgegeben.

Daher wurde die Bezeichnung des Regierungsbezirks Südbaden in Regierungsbezirk Freiburg geändert.

Verwaltungsgliederung 
Folgende Stadtkreise (kreisfreie Städte) und Landkreise gehörten zum Regierungsbezirk Südbaden:

Konstanz wurde 1953 wieder in den Landkreis Konstanz eingegliedert. Der Landkreis Hochschwarzwald hieß bis 1956 Landkreis Neustadt.

Einzelnachweise 

Sudbaden
Geschichte (Freiburg im Breisgau)
Baden
Gegründet 1952
Aufgelöst 1972